Camarade est un nom commun (écrit alors sans majuscule capitale) ou un nom propre qui peut référer à :

 Camarade, terme désignant un ami, parfois employé comme civilité
 Camarades, groupe d'extrême gauche français des années 1970
 Camarade (Ariège), commune française du département de l'Ariège, en région Occitanie
 Camarade (album), album de Jean Ferrat sorti en 1970
 Camarade (chanson), une chanson de Jean Ferrat de 1970 présente sur l'album éponyme
 Camarades (film), film français réalisé par Marin Karmitz, sorti en 1970

Homonymie de titre